Bodley ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Bodley (1878–1956), südafrikanischer Sportschütze
 Ronald Victor Courtenay Bodley (1892–1970), britischer Offizier und Schriftsteller
 Thomas Bodley (1544–1612), englischer Diplomat und Bibliothekar